

Geografia
 Mo – fiume del Bhutan
 Mo – centro amministrativo del comune di Modalen (Norvegia)
 Mo i Odalen – località del comune di Nord-Odal (Norvegia)
 Mo i Rana – città del comune di Rana (Norvegia)
 Mo i Telemark – vecchia municipalità ora parte del comune di Tokke (Norvegia)

Sigle
 Medio Oriente

Chimica
 Mo – simbolo chimico del molibdeno
 Molecular orbital – orbitale molecolare

Codici
 MO – codice vettore IATA di Abu Dhabi Amiri Flight e Calm Air
 MO – codice FIPS 10-4 del Marocco
 mo – vecchio codice ISO 639-2 della lingua moldava, ritirato per unione con lingua romena
 MO – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Macao
 MO – codice ISO 3166-2:BJ di Mono (Benin)
 MO – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Moisteros (Capo Verde)
 MO – codice ISO 3166-2:CZ della regione di Moravia-Slesia (Repubblica Ceca)
 MO – codice ISO 3166-2:IE della contea di Mayo (Repubblica d'Irlanda)
 MO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Modena (Italia)
 MO – codice ISO 3166-2:LR della contea di Montserrado (Liberia)
 MO – codice ISO 3166-2:MU di Moka (Mauritius)
 MO – codice ISO 3166-2:RU della Mordovia (Russia)
 MO – codice ISO 3166-2:SV di Morazán (El Salvador)
 MO – codice ISO 3166-2:US del Missouri (Stati Uniti)
 MO – codice ISO 3166-2:UY di Montevideo (Uruguay)

Informatica
 .mo – dominio di primo livello di Macao
 MO Disk – Abbreviazione di disco magneto-ottico

Persone
 Mo – wrestler statunitense
 MØ (1988) – cantante danese
 Agnez Mo (1986) – cantautrice, ballerina e attrice indonesiana
 Ettore Mo (1932) – giornalista italiano
 Laura Mo (1979) – cantante danese
 Margherita Mo (1923-2022) – partigiana italiana
 Mighty Mo (1970) – kickboxer e lottatore di arti marziali miste samoano americano
 Teresa Mo (1959) – attrice cinese
 Timothy Mo (1950) – scrittore britannico
 Mo Huilan (1979) – ex ginnasta cinese
 Mo Ji-soo (1969) – ex pattinatore di short track sudcoreano
 Mo Ke (1982) – ex cestista cinese
 Mo Qing (1889-1985) – calciatore cinese
 Mo Tae-bum (1989) – pattinatore di velocità su ghiaccio sudcoreano
 Mo Wandan (1989) – modella cinese
 Mo Youxue (1996) – velocista cinese

Televisione
 Mo, film per la televisione del 2010 diretto da Philip Martin

Altro
 Mò – nome cinese per il bastone d'inchiostro
 Mo – kana giapponese
 Mo – cognome italiano
 MO – targa automobilistica di Samo (Grecia)
M.O. – Institutum Missionariorum Opificum, Missionari degli Operai, ordine religioso cattolico.

Altri progetti